На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2004 в Афинах приняли участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1981 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей.

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1981 года, а буквой «к» — футболисты, бывшие капитанами во время матчей. Возраст указан по состоянию на 13 августа 2004 — первый день Олимпиады.

Группа A

Греция

Мали

Мексика

Южная Корея

Группа B

Гана

Италия

Япония

Парагвай

Группа C

Аргентина

Австралия

Сербия и Черногория

Тунис

Группа D

Коста-Рика

Ирак

Марокко

Португалия

Ссылки 
 Составы команд на сайте ФИФА 

2004 год в футболе
Составы футбольных команд на Олимпийских играх